Don’t Worry (singel Ace Wilder)
 Don’t Worry (singel Modern Talking)

 Don’t Worry, Be Happy
 Don’t Worry About Me
 Don’t Worry ’Bout It